Princeton-universiteit, een tot de Ivy League behorende particuliere elite-universiteit in de Verenigde Staten
 Princeton (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey, alwaar bovengenoemde universiteit te vinden is

Overige plaatsen in de Verenigde Staten
 Princeton (Florida)
 Princeton (Illinois)
 Princeton (Indiana)
 Princeton (Iowa)
 Princeton (Kansas)
 Princeton (Kentucky)
 Princeton (Minnesota)
 Princeton (Missouri)
 Princeton (North Carolina)
 Princeton (South Carolina)
 Princeton (Texas)
 Princeton (West Virginia)
 Princeton (Wisconsin)

Plaatsen in Canada
 Princeton (Brits-Columbia)
 Princeton (Ontario)
 Princeton (Newfoundland en Labrador)